Chajes ist der Familienname folgender Personen:

 Benno Chajes (1880–1938), deutscher Arzt, Arbeitsmediziner, Sozialhygieniker und Abgeordneter (SPD)
 Julius Chajes (1910–1985), amerikanischer Pianist und Komponist österreichisch-jüdischer Herkunft
 Oscar Chajes (1873–1928), US-amerikanischer Schachspieler
 Zwi Hirsch Chajes (1805–1855), orthodoxer Rabbiner und Talmudgelehrter
 Zwi Perez Chajes (1876–1927), österreichischer Rabbiner

Siehe auch:
 Zwi-Perez-Chajes-Schule (kurz: ZPC), Schule in Wien